Хуторянин — многозначное понятие:

 Хуторянин — житель хутора.
 Хуторянин — еженедельная полтавская газета по сельскохозяйственным вопросам.
 «Хуторянин» — российский остросюжетный сериал.

Примечания

См. также 
 Хуторянка